Schneebauer ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Schneebauer, österreichischer Naturbahnrodler
 Niko Schneebauer (* 1998), österreichischer Fußballspieler
 René Schneebauer (* 1998), österreichischer Fußballspieler
 Richard Schneebauer (* 1962), österreichischer Soziologe, Autor, Trainer und Vortragsredner